World Matchplay 2016 (darts)
 World Matchplay 2016 (golf)